«Дарвин» () — проект Европейского космического агентства по выведению в космос системы инфракрасных телескопов с целью непосредственного наблюдения экзопланет и поиска жизни на них.

Проект был одобрен ЕКА в 1997 году для научной и технологической проработки. Запуск миссии планировался в 2014 году. Проработка проекта была закончена в 2007 году, дальнейшие действия в настоящее время пока не планируются.

НАСА разработало похожий проект. Он называется TPF (Terrestrial Planet Finder — искатель планет земного типа). ЕКА рассматривает возможность сотрудничества в данной области. Допускается вариант объединённого проекта Дарвин + TPF.

Описание проекта 
«Дарвин» предполагает запуск на околосолнечную орбиту (точка L2 для системы Солнце-Земля) трёх инфракрасных телескопов (средневолновой диапазон с длиной волны 2,5-50 мкм) с зеркалами диаметром, по крайней мере, три метра. Вблизи Земли телескопы выводить нецелесообразно из-за разогрева конструкции космических аппаратов излучением Солнца, что требует дорогостоящей системы охлаждения. Также в данном случае упрощается задача ориентации аппарата и задача контроля взаимного положения группы аппаратов в пространстве.

Телескопы будут работать как единая система, как телескоп с зеркалом большого диаметра, использующий принцип обнуляющей интерферометрии. Они будут расположены на окружности диаметром до 100 м, причём твёрдой связи между ними не будет, а стабилизация положения будет осуществляться с помощью лазерной системы связи. Для дополнительного контроля положения телескопов запускается отдельный аппарат, который позволит держать оптические оси всех телескопов в строго одинаковом направлении.

На Земле использование инфракрасных телескопов практически невозможно. Во-первых, атмосфера поглощает инфракрасное излучение, а во-вторых сам телескоп при комнатной температуре излучает инфракрасные волны, загрязняя тем самым свои собственные данные. В связи с этим, на орбите для достижения высокой чувствительности все телескопы будут охлаждаться до температуры . Охлаждение пассивное, с помощью дискообразных радиаторов, охватывающих телескопы.

Поиск планет даже для ближайших звёзд сопоставим с задачей разглядеть свет свечи с расстояния в тысячу километров, притом, что свеча будет располагаться вблизи с маяком. В оптическом диапазоне свет звезды превышает свет её планеты земного типа в миллиарды раз. Для средневолнового диапазона инфракрасного излучения то же соотношение составляет миллионы раз.

Другим аргументом в пользу инфракрасного диапазона является тот факт, что жизнь оставляет свои маркеры в этом диапазоне. На Земле биологическая активность производит некоторые газы. Например, флора продуцируют кислород, а фауна — углекислый газ и метан. Эти газы и другие, такие как водяной пар, оставляют свои метки, поглощая определённые волны в инфракрасном диапазоне.

Доставку на орбиту четырёх и возможно пяти КА должны осуществить ракеты-носители Союз-Фрегат.

Предполагаемые научные результаты 
С помощью системы «Дарвин» предполагается осуществлять непосредственное наблюдение экзопланет (по излучению, идущему от планет в инфракрасном диапазоне, а не по косвенным признакам, как сейчас).

Эта система позволит наблюдать планеты, подобные Земле и осуществлять спектральный анализ состава их атмосфер. В том случае, если в спектре будут обнаружены линии озона, молекулярного кислорода и водяного пара, то это будет свидетельствовать о наличии жизни на этих планетах ( такой агрессивный газ, как кислород, должен иметь постоянные источники пополнения — жизнедеятельность организмов).

Существуют предложения дальнейшего развития системы путём увеличения количества телескопов. Некоторые оценки говорят о возможном разрешении такого «Гипертелескопа» в несколько микро-арксекунд. Теоретически, система из ста трехметровых телескопов, разнесенных на 100 км, даже позволит составлять карты экзопланет.

См. также 
 Экзопланета
 Terrestrial Planet Finder
 COROT
 SETI@Home
 METI
 Кеплер (телескоп)
 Обнуляющая интерферометрия
 Список объектов, названных в честь Чарлза Дарвина

Примечания

Ссылки 
 Страница проекта на сайте ЕКА

Космонавтика Европы
Космические программы
Поиск внеземной жизни
Космические телескопы
Астрономические интерферометры
Инфракрасная астрономия
Проекты по поиску экзопланет
Астрономические проекты
Объекты, названные в честь Чарлза Дарвина